

Cinéma 
 Fedora (1926), film de Jean Manoussi
 Fedora (1934), film de Louis Gasnier d'après la pièce de Victorien Sardou
 Fedora (1942), film italien de Camillo Mastrocinque d'après la pièce de Victorien Sardou
 Fedora (1978), film franco-allemand de Billy Wilder d'après la nouvelle de Tom Tryon

Informatique 
 Fedora (anciennement Fedora Core), distribution GNU/Linux basée sur le système RPM
 Fedora Project, projet développant Fedora (GNU/Linux)
 Fedora Commons, logiciel de gestion d'entrepôts de données

Musique 
 Fedora, label de musique indépendant
 Fedora (1898), opéra d'Umberto Giordano d'après la pièce de théâtre de Victorien Sardou
 Fedora, cercle européen de mécènes de l'opéra et du ballet

Autres 
 Fedora (1882), drame de Victorien Sardou
 Fedora, nom de code d'Alekseï Koulak, agent soviétique pendant la guerre froide
 Fédora, type de chapeau
 Fedora (1976), nouvelle de Tom Tryon

Homonymie de titre